Kammbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg 

 Kammbach (Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal), linker Oberlauf des Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanals oder DKW-Kanals (zum Rench-Flutkanal, zur Rench) bis unterhalb von Neusand, Gemeindeteil und Dorf der Gemeinde Willstätt, Ortenaukreis
 Kammbach (Holchenbach), linker Zufluss des Holchenbachs vor Hausgereut, Stadt Rheinau, Ortenaukreis; wird im Korker Wald links aus dem Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal ausgeleitet
 Kammbach (Kammbach), linker Zufluss des Kammbach (Holchenbach) am Nordende des Korker Walds

Siehe auch:
 Gambach
 Kambach
 Kammerbach
 Kammersbach